Флаг Или́шевского муниципального района Республики Башкортостан Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище синего цвета с соотношением ширины к длине 2:3 с вертикальными полосами жёлтого цвета (шириной по 1/5 длины полотнища каждая) по краям, в центре которого — вверху бегущий конь белого цвета с гривой, хвостом и копытами жёлтого цвета, внизу — сноп из хлебных колосьев жёлтого цвета».

Обоснование символики 
В основу композиции флага, разработанного на основе герба, положена идея прославления родной земли, мужество и трудолюбие народа.

Современный Илишевский район расположен на вотчинных землях башкир родов Киргиз и Елан. За долгую историю, насчитывающую столетия, народ прошёл многие испытания: неоднократно поднимал восстания, защищая свои права на свободу и землю, участвовал в войне 1805—1807 и в Крымской кампании 1853—1856 годов, защищал Отечество в войне 1812 года и в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Илишевцы прославили себя и в ратном, и в мирном труде.

Поэтому центральной фигурой флага является серебряный бегущий конь — символ мужества, верности и отваги, любви и преданности к Родине.

Издавна илишевская земля славится бескрайними хлебными полями и высокими урожаями, выращиваемыми её трудолюбивым народом. Именно высокий уровень развития сельского хозяйства определяет сегодняшнее экономическое и социальное благополучие района, отражённое на флаге полосами жёлтого цвета, символизирующими бескрайние пшеничные поля — основное богатство района.

Синий цвет символизирует синее мирное небо.

Золотой полновесный сноп из хлебных колосьев это воплощение силы жизни, трудолюбие, стремление к развитию и движение вперёд особенно присущие населению района.

Примечания 

 

Флаг Илишевского района
Флаги с изображением лошади
Флаги с изображением снопа